Nogometni klub Rudeš, förkortat NK Rudeš, är en kroatisk fotbollsklubb från Zagreb som grundades 1957.

Placering tidigare säsonger

Externa länkar
Officiell hemsida

Källor 

Fotbollsklubbar i Kroatien